Group Therapy — второй студийный альбом британской трансовой группы Above & Beyond. Релиз состоялся 6 июня 2011 года на лейбле Anjunabeats. В этом альбоме группа пригласила участвовать вокалистку Зое Йонстон и Ричарда Бедфорда.

Список композиций 
Написаны, сведены, исполнены и спродюсированы Джонатаном Грантом, Тони МакГиннессом и Пааво Сильямяки.

(*) denotes additional production

Ограниченное коллекционное издание 
Подписано участниками группы, и содержит:
40-страничную книгу с рукописными текстами и изображениями.
Альбом Group Therapy.
Бонусный диск с телевизионным контентом Above & Beyond, музыкальными видео "Sun & Moon" и "Thing Called Love", а также 30-минутное интервью с участниками группы.

Чарты

История релиза

Примечания 

Альбомы Above & Beyond
Альбомы 2011 года
Альбомы Anjunabeats
Альбомы Ultra Records